Il Gruppo II della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2012. Il vincitore è promosso nel Gruppo I della zona Asia/Oceania nel 2013.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
  Comunità del Pacifico
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2013. Le quattro squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2013.

Tabellone

Primo turno

Filippine vs. Comunità del Pacifico

Libano vs. Pakistan

Hong Kong vs. Indonesia

Sri Lanka vs. Thailandia

Playoffs

Libano vs. Comunità del Pacifico

Hong Kong vs. Sri Lanka

Secondo turno

Filippine vs. Pakistan

Indonesia vs. Thailandia

Terzo Turno

Indonesia vs. Filippine

Verdetti
Promossa al Gruppo I nel 2013: 
Retrocesse al Gruppo III nel 2013:  Comunità del Pacifico -

Voci correlate
Coppa Davis 2012 Zona Asia/Oceania Gruppo I
Coppa Davis 2012 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2012 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania II